William Fitzgerald kan syfta på bland andra:

* William Thomas Fitzgerald (1759–1829), brittisk poet
 William Vincent Fitzgerald (1867–1929), australisk botaniker
 William FitzGerald, 2:e hertig av Leinster (1749–1804), irländsk liberal politiker och godsägare